

Sigle 
 Hash House Harriers
 Hubert Horatio Humphrey – 38º vicepresidente degli Stati Uniti d'America
 Hunter Hearst Helmsley (Triple H) – ring name del wrestler e COO della WWE Paul Levesque.

Codici 
 HHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Hilton Head Island (Stati Uniti)
 HHH – codice vettore ICAO di Helicsa

Musica 
 Hot Hot Heat – gruppo musicale canadese
 HHH Huge Hugs Honey – canzone delle Lucky Star, contenuta nell'album LS3 del 2006